UEFA Champions League 2005-06 var den 51. udgave af det europæiske klubmesterskab i fodbold og den 14. udgave siden relanceringen af turneringen til UEFA Champions League i 1992. Brøndby IF stillede op for Danmark, men blev slået ud i 2. runde af Ajax Amsterdam. Nummer et og to i de indledende puljer gik videre til ottendedelsfinalerne. Nummer tre i hver pulje gik direkte videre til tredje runde af UEFA-cuppen.

Turneringen blev vundet af FC Barcelona, efter en finalesejr over Arsenal.

Kvalifikation

Første kvalifikationsrunde

Anden kvalifiaktionsrunde

Tredje kvalifikationsrunde

Gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Gruppe G

Gruppe H

Slutspil

Overblik

Ottendedelsfinaler

|}

Kvartfinaler

|}

Semifinaler

|}

Finale

Statistik

Topscorere 
Topscorerne fra UEFA Champions League 2005-06 (kun gruppespil og slutspil) er som følger:

Kilde:

Referencer 

Sæsoner i UEFA Champions League
Fodboldsæson 2005-06